«Нирва́на» (1997) — фильм итальянского режиссёра Габриэле Сальватореса считается классическим произведением киберпанка.

Сюжет 
В недалёком будущем, будущем транснациональных корпораций и дзайбацу, живёт программист игр Джими (Jimi — Кристофер Ламберт), создавший интеллектуальную игру «Nirvana» и работающий на игрового гиганта «Okosama Starr». Но внезапно его компьютер поразил вирус, заразив главного героя игры «Nirvana» Соло (Solo — Диего Абатантуоно) и наделив его памятью «прошлых жизней», интеллектом и осторожностью. Поняв, что он — всего лишь персонаж компьютерной игры и устав от виртуальных смертей, Соло просит Джими стереть игру вместе с ним.

Чтобы выполнить просьбу, Джими вынужден покинуть свой дом и найти Ангела — того, кто способен проникнуть в сеть корпорации, обойдя Дьяволов (системы обнаружения и противодействия сетевым атакам), и удалить в базе данных копию игры. Он находит Джойстика (Joystick — Серджио Рубини), бывшего хакера, продавшего свои глазные роговицы и влачащего жалкое существование, и Наиму (Naima — Стефания Рокка), одарённую девушку, разбирающуюся в компьютерной технике, но не способную удержать в своей памяти воспоминания. Также Джими тоскует и ищет любимую жену, которая ушла от него в ашрам. Он выясняет, что она была неизлечимо больна и умерла, оставив после себя эйдетическую запись своей личности, которую может вставить себе в мозг и прочитать Наима.

Ситуация осложняется тем, что Джими преследует психолог из «Okosama Starr» (Хэл Яманучи). В конце концов, Джими самому приходится стать Ангелом при помощи этих друзей.

Находясь в сети корпорации, он встречает своих Дьяволов — родных и близких людей из воспоминаний. Джими всё же достигает своей цели, но его местонахождение засекла корпорация. Он стирает Соло. Фильм заканчивается началом неравной перестрелки Джими (покинутого друзьями) и убийц из «Okosama Starr».

В ролях 

 Кристофер Ламберт — Джими
 Диего Абатантуоно — Соло
 Эммануэль Сенье — Лиза
 Стефания Рокка — Наима
 Серджио Рубини — Джойстик
 Аманда Сандрелли — Мария
 Клаудио Бизио — Рэд Ровер
 Джиджо Альберти —  Доктор Раушенберг
 Авинаш Ганеш — Авинаш
 Хэл Яманучи — Психолог «Okosama Starr»

Награды 
В 1997 году фильм получил две награды итальянской киноакадемии Давид ди Донателло за лучший сценарий и звук.

В 1998 году фильм был номинирован как лучший фильм на фестивале Fantasporto, премия Интернешенл Фэнтэзи Филм Авордс.

Саундтрек 
OST песни из фильма «Нирвана» (1997)
 Whatever It Is Pagani, Della Volpe and Now (vocals) 4:17
 John Barleycorn (Must Die) S.L. Winwood and Traffic (vocals) 6:24
 Eqbirotz Mauro Pagani 2:34
 Sodae Cabral, Morais and Cesaria Evora (vocals) 4:54
 Hotels Federico De Robertis 3:51
 Chelsea Hotel Mauro Pagani 3:27
 Nirvana Federico De Robertis 6:54
 Last Dance Eraldo Bernocchi, Bill Laswell and Monks of the Gyued Monastery (vocals) 3:41
 Town House Mauro Pagani 1:50
 Tema di Lisa Federico De Robertis 1:45
 Jimi e Solo Mauro Pagani 2:30
 Lisa Mobile Federico De Robertis 3:05
 Town House Mauro Pagani 1:21
 Windy City Federico De Robertis 4:16
 Chronotape Mauro Pagani 9:17
 Tow Fu Mauro Pagani 1:18
 J. Milonga Mauro Pagani 3:12

Критика 

Фильм «Нирвана» Габриэле Сальватореса — это прежде всего авторское кино, с разоблачением пустоты общества досуга и потребления, бесцельности человеческого существования в экзистенциальном вакууме. Название фильма является одноименным с компьютерной игрой, главный герой которой Соло, вынужден раз за разом проходить процесс реинкарнации. Согласно буддийской традиции, Нирвана — есть место последнего упокоения, кульминация цикла последовательных перевоплощений, растворение личности в бесконечности. Из диалога Соло со своим создателем: «Пожалуйста, подожди минуту…Когда ты сотрёшь меня,
я превращусь…Во что? — В снежинку за окном.- Это не так уж плохо». Вот она, «начинка» фильма, а съёмки в жанре киберпанк — его «оболочка».

Для гармоничного сочетания «начинки» с «оболочкой» итальянский режиссёр насытил свой фильм отсылками не только к другим произведениям искусства, но и к таким культурным явлениям, как субкультура пост-хиппи и восточные эзотерические учения. Пастиш состоит из заимствований: книги Уильяма Гибсона «Нейромант», фильма «Бегущий по лезвию бритвы», комикса Мило Манара «Приключения Джузеппе Бергмана, йети». Созданные авторами фильма образы обитателей окраин агломерации: Марракеша и Бомбей-сити, выглядят более чем живописно. Все куда-то движутся, звучит этническая музыка, курятся благовония — отсылка зрителей к образу жизни обитателей общины пост-хиппи и панков — Христиании, но с кибер-уклоном.

В поисках подруги, программист Джими, следуя своей карма-йоге, встречается в ашраме с её кибер-свами и получает аювердический чип воспоминаний закончившей земной путь Лизы. Наима — девушка с синими волосами и психопортом над бровью, бывший хакер Джойстик с черно-белыми видеопротезами вместо глаз — персонажи фильма «Нирвана». В традиции киберпанка, они постоянно находятся за пределами законности в мире, где контроль является постоянным, а все передвижения отслеживаются.

Место, в котором они живут — агломерация — город, объединяющий все города, народы, и правительства. А это отсылка к «Голому завтраку» писателя, философа Уильяма Стьюарда Берроуза, относящаяся и к бесконтрольной рекламе наркотиков в Марракеше (синтетическая колумбийская травка, мозговая промывка, синий кокаин, жидкая марихуана), употребление которых — норма для героев фильма. При изложении сюжетной линии фильма используется «метод нарезки», того же Берроуза, когда в основное повествование врываются сцены видений и воспоминаний о прошедших событиях. Учитывая, что само начало фильма «Нирвана»- это его развязка, возникает хронологическая путаница, когда на экране появляются персонажи еще неизвестные зрителю.

Особое внимание при создании фильма было уделено музыкальному оформлению, это относится как к саундтреку, так и к отсылкам, касающимся музыки. Герои фильма Джими и Лиза — большие меломаны, в их воспоминаниях всплывают названия групп Sex Pistols и Massive Attack. Музыка Мауро Пагани и Федерико Де Робертиса превосходно передает настроение фильма, но хотелось бы отметить три песни, которые сочетаются с основным музыкальным материалом. «Whatever It Is» можно назвать гимном ангелов. «John Barleycorn»- народная английская песня, под её звуки Джими бросает все и устремляется в неизвестность, чтобы через страдание и смерть, выполнить своё предназначение. «Sodade» Сезарии Эворы звучит, когда тоскующему по Лизе Джими является её образ с притчей о «тигре и человеке». Можно утверждать, что музыкальный ряд настолько гармонично встроен в сюжетную ткань фильма, что он насыщает её кислородом.

Факты 

 Фильм «Нирвана» снят главным образом в пригороде Милана Портелло, на старом сборочном заводе «Альфа-Ромео».
 Фильм демонстрировался на Каннском кинофестивале вне конкурса в 1997 году вместе с «Пятым элементом» Люка Бессона.
 На международном кинофестивале «Fantasporto» фильм номинировался на Гран-при. Итальянская киноакадемия вручила картине свой приз «Давид Ди Донателло» за лучший монтаж и звук, и номинировала за лучшую режиссуру, сценарий и как лучший фильм года.
 Диего Абатантуоно снялся в трех фильмах Габриэле Сальватореса.
 Костюмы для главных героев шил Джорджо Армани.
 В прокате Италии картина собрала более 11 миллиардов итальянских лир.

Примечания

Ссылки 
 
 Нирвана на filmscoop.it 

Фильмы в жанре киберпанк
Фильмы о хакерах
Фильмы о видеоиграх в виртуальной реальности
Фильмы Италии 1997 года